Лісови́й проспе́кт — назва проспектів у деяких населених пунктах України та Росії.

Лісовий проспект — проспект в місті Києва, Деснянський район, житловий масив Лісовий

Лісовий проспект — проспект в місті Санкт-Петербург
 Лісовий проспект — проспект в місті Петрозаводськ

Проспекти